Salamunda puede referirse a:

 el nombre común de la planta Daphne laureola; o
 el nombre común de la planta Thymelaea tartonraira.